USS Arkansas — назва низки бойових кораблів ВМС США, названих на честь штату Арканзас.

 USS Arkansas (1863) — гвинтовий пароплав, збудований під назвою «Tonawanda». Придбаний у 1863 році. Брав участь у громадянській війні. Затонув у 1866 році.
 USS Arkansas (BM-7) — монітор типу «Arkansas». Збудований у 1902 році. У 1906 році перейменований на «USS Ozark». Зданий на злам у 1922 році.
 USS Arkansas (BB-33) — лінійний корабель типу «Вайомінг». Збудований у 1912 році. Брав участь у Першій та Другій світових війнах. Затонув у 1946 році під час випробувань американської ядерної зброї на атолі Бікіні.
 USS Arkansas (CGN-41) — ракетний крейсер типу «Вірджинія». Збудований у 1980 році. Виключений зі складу флоту у 1998 році. Утилізований у 1999 році.
 USS Arkansas (SSN-800) — підводний човен типу «Вірджинія». Будівництво замовлене у 2014 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни